Но́во-Булга́ры () — татарское село в Икрянинском районе Астраханской области. Место компактного проживания булгаринских татар

Административный центр и единственный населённый пункт Ново-Булгаринского сельсовета.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, сельская библиотека. Работают два продуктовых магазина. В селе есть несколько рыбоводческих прудов и животноводческих хозяйств.

Ново-Булгары — село запаромное, то есть не имеющее полноценного автомобильного сообщения с другими населёнными пунктами. В 2015 году село соединили новой дорогой и мостом через ерик Чилимный с трассой, ведущей из Астрахани в Житное. Эта дорога, однако, не сдана — она покрыта крупным щебнем, и ездить по ней запрещено. Единственный вид общественного транспорта, соединяющий Ново-Булгары с внешним миром — лодочная переправа через реку Бахтемир в одноимённое село, которое, в свою очередь, соединено с областным и районным центрами автобусным маршрутом. В будущем, после окончания строительства автодороги, местная администрация планирует открыть автобусное сообщение с Астраханью по территории Камызякского района через Комаровку и Волго-Каспийский, минуя Бахтемир.

История 
В начале XX века в Астрахань переселилась группа поволжских (казанских) татар, нанявшихся батраками к зажиточным юртовцам. В 1918 году они объединились и основали собственное село Новые Булгары

В 1929 году был организован сельскохозяйственный колхоз имени Вахитова (признан банкротом в 2003 году).

В 1990 году был образован Ново-Булгаринский сельский совет.

Население 

Жители преимущественно татары (60 % в 2002 г.)

География 
Ново-Булгары расположены в дельте Волги, на левом берегу Бахтемира (Главный рукав), напротив посёлка Бахтемир.

Климат резко континентальный, с жарким и засушливым летом и бесснежной ветреной, иногда с большими холодами, зимой. Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата — семиаридный (индекс BSk).

Улицы села 

 улица Габдуллы Тукая
 улица Вахитова
 улица Тубайхтина
 улица Мусы Джалиля
 1-я улица Нурмухамедова
 2-я улица Нурмухамедова
 Казанская улица
 Молодёжная улица
 Спортивная улица
 Тихая улица
 Садовая улица
 1-я Садовая улица
 2-я Садовая улица
 Садовый переулок

Примечания

Ссылки 
 Страница администрации Ново-Булгаринского сельсовета на официальном сайте Астраханской области
 Астраханские булгары. Сайт местного краеведа Ш. К. Сиражетдинова
 Уголок Татарстана в Икрянинском районе — выездной репортаж корреспондентов регионального журнала «Камыш» о селе Ново-Булгары

Литература 
 Алексеев Ф.Г. Астраханские татары-булгаринцы и их язык // Филология и лингвистика. — 2017. № 2. С. 23—25.
 Арсланов Л.Ш., Викторин В.М. Астраханские Ново-Булгары // Идель. — 1989. № 4, октябрь. С. 38.
 Сиражетдинов Ш.К. История села Новые Булгары. — Астрахань: Волга, 2001. 160 с.
 Юсупов Д. Булгары — в дельте Волги // Идель. — 1992. № 1—2. С. 96—97.

Населённые пункты Икрянинского района